Исла-Мухерес ().

 Мухерес — остров в Карибском море у побережья Мексики.
 Исла-Мухерес — город в Мексике, штат Кинтана-Роо на острове Мухерес.
 Исла-Мухерес — муниципалитет в Мексике, штат Кинтана-Роо.